Romániai települések
 Cândești (Argeș megye)
 Cândești (Botoșani megye)
 Cândești (Buzău megye)
 Cândești (Fehér megye)
 Cândești (Dâmbovița megye)
 Cândești (Neamț megye)
 Cândești (Vrancea megye)